Федю́шкин ― русская фамилия. Женская форма Федю́шкина.

Известные носители 
 Федюшкин, Игорь Леонидович (род. 1966) — российский химик.
 Федюшкин, Николай Дмитриевич (1834—1888) — русский архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Федюшкин, Федул Филиппович (1818—1881) — русский военный, генерал-майор (1867).

См. также